Tina Turner - cantora, compositora, dançarina e atriz, considerada a Rainha do Rock and Roll
Tina (filme) — filme de 1993, sobre a vida de Tina Turner
Tina (Missouri)
TINA (slogan) — acrônimo do slogan There Is No Alternative
Tina — utensílio com vários usos
Tina (Mauricio de Sousa) — personagem de Maurício de Sousa, criada em 1964
Tina — dança típica da Guiné-Bissau
Tina (género) — gênero de plantas da família das sapindáceas
Tina (instrumento musical) — instrumento musical, característico da Guiné-Bissau

Desambiguações de antropônimos